Феликс Охене Афена-Гьян (; ) — ганский футболист, нападающий итальянского клуба «Кремонезе» и национальной сборной Ганы.

Клубная карьера 
Афена-Гьян родился в городе Суньяни. 13 марта 2021 года перешёл из местного клуба «ЭрАфрика» в молодёжную академию итальянского клуба «Рома»

Афена-Гьян впервые получил вызов в основную команду 24 октября в матче Серии А против «Наполи». Профессиональный дебют состоялся 27 октября в игре против «Кальяри». 21 ноября в матче с «Дженоа» он вышел со скамейки запасных на 74-й минуте и забил два гола, которые принесли «Роме» победу со счетом 2:0. Афена-Гьян стал первым игроком 2003 года рождения, забившим гол в Серии А.

29 августа 2022 года Афена-Гьян перешёл в «Кремонезе». Сумма трансфера за ганского футболиста составила 10 млн. евро (из них 4 млн. евро в качестве бонусов).

Карьера за сборную 
4 ноября 2021 года впервые получил вызов в национальную сборную Ганы. Однако Афена-Гьян отклонил предложение принять участие в матчах сборной, чтобы сосредоточиться на подготовке к грядущим матчам «Ромы».

25 марта 2022 года дебютировал в матче квалификации на чемпионат мира 2022 против сборной Нигерии (0:0).

Гол за сборную

Клубная статистика

Достижения

«Рома» 
 Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте WorldFootball.net

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Кремонезе»